Love Is in the Air ist der Titel von:

 Love Is in the Air (Film), französische Filmkomödie von Rémi Bezançon aus dem Jahr 2005
 Love Is in the Air (2017), deutsche Filmkomödie von Andre Erkau aus dem Jahr 2017
 Love Is in the Air (Lied), Lied (1977) und gleichnamiges Musikalbum (1978) von John Paul Young